NewCo ou Newco est une dénomination générique pour les entreprises nées d'une scission, de startup ou de filiales avant de leur attribuer un nom définitif. NewCo peut aussi désigner une société fusionnée afin de distinguer l'entité fusionnée à constituer avec une société existante participant à la fusion qui peut avoir le même nom (ou un nom similaire). Dans certains cas, la nouvelle société peut conserver le nom « Newco ».

Exemples 
 Lakin textile, filiale de la Cotonnière industrielle du Cameroun
 Atlas Newco
 Arcelor lors de la fusion Usinor-Arbed-Aceralia
  Newco Rangers Football Club
  Agilent Technologies de Hewlett-Packard
 Transfert des activités du cycle du combustible nucléaire d'Areva vers NewCo

Stratégie d'entreprise
Création d'entreprise
Finance d'entreprise